Guto (vaso) — vaso usado na Antiguidade
 Augusto Pacheco Fraga — futebolista brasileiro
 Gustavo Carvalhaes — voleibolista de praia brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos